

Кларкс — селище, штат Луїзіана
 Кларкс — селище, штат Небраска